Vladimir Nikolajevič Toporov (), ruski filolog, indoevropeist,  semiotik kulture, * 5. julij 1928, Moskva, † 5. december 2005, Moskva.

Toporov je bil vodilni ruski filolog, ki je bil član Tartu-Moskovsko semiotične šole skupaj z Borisom Uspenskim,  Vjačeslavom Vsevolodovičem Ivanovom, Jurijem Lotmanom in drugimi znanimi semiotiki. Po smrti Jurija Mihajloviča Lotmana je prevzel vodstvo šole. Delal je na Inštitutu za Slovanske znanosti Ruske Akademije Znanosti skupaj z Nikito Tolstojem in Svetlano Tolsto. Žena Vladimirja Toporova je bila Tatjana Jakovljevna Jelizarenkova.

Življenje 

Toporov je bil glavni znanstveni sodelavec Inštituta za slovanske znanosti in balkanistiko (rusko: Institut slavjanovedenija i balkanistiki AN SSSR) od 1961-2005. Leta 1988 je doktoriral iz filologije in bil od leta 1991 član Ruske akademije znanosti (akademik AN SSSR v Oddelku literature in jezika od 15. decembra 1990) ter od 1993 polnopravni član Ruske akademije naravoslovnih znanosti. 

Toporov je bil član več uredništev znanstvenih časopisov. »Balto-slavjanskie issledovanija« (1980—2005), »Voprosy Jazykoznanija«, »Etimologija« (1963—2005), «Linguistica Baltica», «International Journal of Poetics» (1992—2005), «Kodikas» (1992—2005), «Proverbium» (1992—2005), «Russian Literature» (1997—2005) idr. Bil je tudi član mednarodnega sveta časopisa »Arbor Mundi« (Svetovno drevo). Prav tako je bil član Academie Europaea, International Semiotic Society, International Language Origin Society, International Philosophic Peirce Society in ustanovni član Akademije znanosti v Latviji. Bil je zaslužni doktor honoris causa Univerze v Vilni in član Semiotičnega društva v ZDA.

Vladimir Toporov je avtor več kot 1500 del. V ruščino je prevedel Dhammapado in bil urednik najbolj celovitega slovarja  Pruski jezik (nedokončan, izšlo 5 zvezkov). Skupaj z  Vjačeslavom Vsevolodovičem Ivanovom je opredelil teorijo glavnega mita.

Priznanja

Nagrade 

Nagrajenec Državne nagrade (1990) za delo pri enciklopediji Miti narodov sveta (Rusko: Mifi narodov mira), vendar je nagrado v znak protesta proti tragičnim smrti v Vilni 13. januarja 1991 zavrnil), nagrado A.I. Solženicyna (1998) in nagrado Andreja Beloga (2003). Toporov je bil nagrajen z Redom Počjota (1997), litvanskim redom Velikega kneza Litovskega Gediminasa (1999) in visoke nagrade Latvije – redom Treh zvezd (2002).

Družina 

Bil je poročen in pogosto soavtor člankov in knjig s Tatjano Jakovljevno Jelizarenkovo. Dve hčeri sta prav tako postali znanstvenici.

Prevodi 

 Дхаммапада / Prevod s Pali., предисловие и комментарии. (Серия «Памятники литературы народов Востока»). Москва: Изд-во вост. лит-ры. 1960.

Monografije 

 Санскрит. Москва: Изд-во вост. лит-ры. 1960. 134 стр. 1300 экз. (Серия «Языки зарубежного Востока и Африки») Соавт. Вяч. Вс. Иванов.
 Локатив в славянских языках. Москва: Изд-во АН СССР, 1961. 379 стр.
 Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. Москва: Изд-во АН СССР, 1962. 270 стр. Соавт. О. Н. Трубачев.
 Язык пали. Москва: Наука. 1965. 248 стр. 1200 экз. (Серия «Языки народов Азии и Африки»). 2-е изд., доп. М.: Вост.лит. 2003. Соавт. Т. Я. Елизаренкова
 Славянские языковые моделирующие семиотические системы: Древний период. Москва: Наука, 1965. 246 стр. Соавт. В. В. Иванов
 Исследования в области славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. Москва: Наука, 1974. 342 стр. Соавт. В. В. Иванов
  Pruski jezik (т. 1—5, 1975—1989, издание не завершено) .
 А-Д. 1975. 399 стр. 2150 экз.
 E-H. 1979. 352 стр. 1900 экз.
 I-K. 1980. 384 стр. 1950 экз.
 K-L. 1984. 429 стр. 1700 экз.
 L. 1990. 424 стр. 1300 экз.
 Ахматова и Блок: (К проблеме построения поэтического диалога: «блоковский» текст Ахматовой). Berkeley, 1981. 203 p.
 Неомифологизм в русской литературе нач.20 в.: Роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни». Trento, 1990. 326 p.
 Пушкин и Голдсмит в контексте русской Goldsmithian’ы: (к постановке вопроса). Wien, 1992. 222 p. (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderb. 29)
 Труженичество во Христе (творческое собирание души и духовное трезвение). 1. Russian literature. XXXIII: Special issue. Amsterdam, 1993. 160 р.
 Эней — человек судьбы: (к «средиземноморской» персонологии). М.: Радикс, 1993. Ч. 1. 195 стр.
 «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения: К двухсотлетию со дня выхода в свет. Москва: РГГУ, 1995. 511 стр.
 Святость и святые в русской духовной культуре. Москва: Шк. «Языки рус. культуры», 1995—1998.
 Т. 1: Первый век христианства на Руси 875 стр.;
 Т. 2: Три века христианства на Руси (XII—XIV вв.): Память о Преподобном Сергии: И. Шмелев — «Богомолье». 863 стр.
 О «блоковском слое» в романе А.Белого «Серебряный голубь». Amsterdam, 1996. 230 стр.
 Древнеиндийская драма Шудраки «Глиняная повозка»: Приглашение к медленному чтению. Москва: Наука: О. Г. И., 1998. 412 стр.
 Предыстория литературы у славян: Опыт реконструкции: Введение к курсу истории славянских литератур. Москва: РГГУ, 1998. 319 стр.
 Странный Тургенев: Четыре главы. Москва: 1998. 188 стр. (Чтения по истории и теории культуры / РГГУ; Вып. 20.)
 Начало литовской письменности. Мартинас Мажвидас в контексте времени (К 450-летию со дня выхода в свет первой литовской книги). Москва: Baltos lankos / Дом Юргиса Балтрушайтиса, 2001. 117 стр.
 Из истории петербургского аполлинизма: его золотые дни и крушение. М.: ОГИ, 2004. 264 с. 3 000 экз. ISBN 5-94282-129-1

Članki in zborniki člankov 

 О мифопоэтическом пространстве: Избр. ст. Pisa: ECIG, 1994. 316 р.
 Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. Москва: Изд. группа «Прогресс-Культура», 1995. 624 стр.
 Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai. Vilnius: Aidai, 2000. 365 p. [Исследования в области балтийской мифологии и ритуала. Избранное]
 Miasto i mit / wybrał, przełożył i wstępem opatrzył Bogusław Żyłko, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2000. 350 s.
 Из истории русской литературы. Т. 2: Русская литература второй половины XVIII века: исследования, материалы, публикации. М. Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. Москва: «Языки рус. культуры», 2001—2003. Кн. 1. 912 стр.; Кн. 2. 928 стр.
 Przestrzeń i rzecz / tłum. Bogusław Żyłko. Kraków: Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. «Universitas», 2003
 Петербургский текст русской литературы. СПб.: Искусство — СПБ, 2003 г. 616 стр.
 Из истории петербургского аполлинизма: его золотые дни и его крушение. — ОГИ, 2004. 264 стр., ил. (входит в предыдущее издание, но без иллюстраций — nES)
 Исследования по этимологии и семантике. В 4-х тт. М.: «Языки славянских культур»-«Рукописные памятники Древней Руси», 2004—2010.
 Т. 1. Теория и некоторые частные ее приложения. Москва: М.: ЯСК, 2004. 816 стр.
 Т. 2. Индоевропейские языки и индоевропеистика.
 Кн. 1. М.: ЯСК, 2006. 544 стр. 1000 экз.
 Кн. 2. М.: ЯСК, 2006. 728 стр. 1000 экз.
 Т. 3. Кн. 1. Индоарийские языки. М.: ЯСК, 2009. 376 стр. 800 экз. ISBN 978-5-9551-0332-7
 Т. 3. Кн. 2. Индийские и иранские языки. М.: ЯСК, 2010. 384 с. 800 экз. ISBN 978-5-9551-0419-5
 Т. 4. Кн. 1. Балтийские и славянские языки. М.: ЯСК, 2010. 416 стр. 800 экз. ISBN 978-5-9551-0388-4
 Т. 4. Кн. 2. Балтийские и славянские языки. М.: РПДР, 2010. 512 стр. 800 экз. ISBN 978-5-9551-0442-3
 Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010.
 — Т. 1 (448 с., илл.) ISBN 978-5-9551-0434-8;
 Том 2 (496 с., вклейка) ISBN 978-5-9551-0405-8. (В книге собраны работы разных лет, группирующиеся вокруг темы мирового дерева.)

Nekateri članki:
 Значение белорусского ареала в этногенетических исследованиях  // Славяне: адзінства і мнагастайнасць: Міжнародная канферэнцыя (Мінск, 24-27 мая 1990 г.): Тэзісы дакладаў і паведамленняў. Секцыя 2. Этнагенез славян. Мінск, 1990. С. 87-90.
 К реконструкции мифа о мировом яйце // Труды по знаковым системам, т. 3, Тарту, 1967

Zunanje povezave 

 
 Страница на сайте ИВР РАН
 Страница  на сайте РГГУ
 Биографические сведения на сайте «Всё о Московском университете»
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Фотография с Михаилом Айзенбергом на вручении премии Андрея Белого
 Некролог Григория Ревзина в «Коммерсанте»
 Некролог Михаила Мейлаха в «Московских Новостях» 
 Петербургский текст Владимира Топорова

Ruski filologi
Semiotiki
Paleolingvisti